Бенаохан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 32 км². Население — 1602 человека (на 2010 год). Расстояние — 136 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Serranía de Ronda
 Benaoján. Cuna del arte rupestre andaluz

Муниципалитеты Малаги